Печаткин — фамилия:

Отец
 Печаткин, Пётр Алексеевич — русский фабрикант.

Его сыновья
 Печаткин, Вячеслав Петрович (1819—1898) — русский фабрикант, издатель.
 Печаткин, Евгений Петрович (1838—1918) — русский книготорговец и издатель, революционер.
 Печаткин, Константин Петрович (1818—1896) — русский фабрикант.